Агилар-дель-Альфамбра (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Занимает площадь 39.04 км². Население — 67 человек (на 2010 год). Расстояние — 50 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля